SAV est le sigle de : 
 Service après-vente ;
 Strollad ar Vro, un mouvement nationaliste breton ;
 Sport activity vehicle, synonyme du terme « Sport utility vehicle » (SUV) ;
Aéroport international de Savannah/Hilton Head, GA, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Service après-vente des émissions, émission quotidienne d'Omar et Fred intégrée dans Le Grand Journal ;
 Stream Anime Video ;

SAV est l'acronyme de :
 Système audiofréquence vidéonique ;
 Société des autoroutes valdôtaines.

Voir aussi 
 Sav, abréviation commune de Savanna-la-Mar, ville jamaïcaine.